Хичій Іван Дмитрович (1889—1958) — український правник, громадський діяч, доктор права.